

Сосьва — річка у Свердловській області, права твірна Тавди
 Сосьва — селище міського типу, Сосьвинський міський округ, Свердловська область
 Сосьва — селище, Березовський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Сосьва — селище, Сєвероуральський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 17543 Сосьва
 Мала Сосьва
 Північна Сосьва
 Сосьва Нова